Dolsando (돌산도) est une île de Corée du Sud, située près de la côte sud de la région de Jeolla du Sud.

Géographie 
Dolsando a une superficie de , et son point culminant est à  d'altitude. Elle est reliée au continent par le pont de Dolsan, de  de long.

Notes et références 

Île en Corée du Sud
Jeolla du Sud